Francja:
 Sand – miejscowość

Niemcy:
 Sand – dzielnica gminy Willstätt w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia,w powiecie Ortenau
 Sand am Main – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Haßberge

Norwegia:
 Sand – miejscowość w prowincji Hedmark
 Sand – miejscowość w prowincji Rogaland

Republika południowej Afryki:
 Sand – rzeka

Szwecja:
 Sand – miejscowość
 Ön i Sand – miejscowość

Osoby:
 Ebbe Sand – duński piłkarz
 George Sand – francuska pisarka
 José Sand – argentyński piłkarz
 Maurice Sand – francuski grafik
 Shauna Sand – amerykańska modelka

Inne:
 Sand – postać fikcyjna, Sandy Hawkins

Zobacz też:
 Konwencja rzeki Sand
 Sand Canyon
 Sand City
 Sand Creek
 Sand Hill
 Sand Hutton
 Sand Lake
 Sand Ridge
 Sand in the Vaseline: Popular Favorites
 USS Sand Lance